

Уельс, іноді Вельс, Валлія, Кембрія — країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Кембрія — місто, штат Нью-Йорк
 Кембрія — селище, штат Іллінойс
 Кембрія Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсільванія
 Кембрія — селище, штат Вісконсин
 Кембрія — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Камбрія